utolsó vacsora, a Jézus keresztre feszítése előtti estén az apostolokkal elköltött vacsorát leíró újszövetségi esemény

 Az utolsó vacsora, Andrea del Castagno festménye (1447)
 Az utolsó vacsora, Dierick Bouts oltárképe (1464–1468)
 Az utolsó vacsora, Leonardo da Vinci festménye (1498 e.)
 Az utolsó vacsora, Tintoretto festménye (1592–1594)

 Az utolsó vacsora, 1962-ben készült magyar játékfilm
 Az utolsó vacsora, 1976-ban készült kubai játékfilm
 Az utolsó vacsora, 1991-ben készült amerikai játékfilm
 Az utolsó vacsora, 1995-ben készült amerikai játékfilm
 Az utolsó vacsora, 2018-ban készült magyar animációs film